Los anteosaúridos (Anteosauridae) fueron una familia de terápsidos dinocefalos  carnívoros  muy grandes, que existieron durante el Pérmico Medio de Rusia (Doliosauriscus, Titanophoneus) y Sudáfrica (Anteosaurus). Los géneros de Rusia habían sido incluidos previamente por Efremov en Brithopodidae.

Se caracterizaban por tener unos incisivos y caninos muy largos y puntiagudos, postcaninos en forma de espátula, la proyección anterior del maxilar inferior muy elevada que hacía que su hocico se curvara marcadamente hacia arriba y una mandíbula grande y robusta.

Anteosauridae o Anteosaurinae se distinguen de los primitivos britopódidos por la presencia de un notable región engrosada sobre el lado del ángulo de la mandíbula. Doliosauriscus y Anteosaurus, no solo tenían esta protuberancia muy prominente, sino que los huesos eran muy gruesos y rugosos. La misma característica presentaban los herbívoros de la familia Tapinocephalidae, y se puede asumir que estos animales exhibían algún tipo de comportamiento, en el cual se enfrascaban en luchas a topetazos.

Estos animales eran por mucho los predadores más grandes del Pérmico, con cráneos de hasta 80 cm de longitud en individuos adultos, todavía mayor que el del gorgonópsido más grande.

Filogenia 
 
Cladograma según Cisneros et al. (2012):

Referencias 
 
 Kammerer, CF. (2010) Systematics of the Anteosauria (Therapsida: Dinocephalia). J Syst Palaeontology 9:261–304.
 Barghusen, H.R.,  1975. A review of fighting adaptation in dinocephalians (Reptilia, Therapsida). Paleobiology 12:95–311.
 Boonstra, L. D. 1963, Diversity within the South African Dinocephalia. S. Afr. J. Sci. 59: 196-206.
 ----- 1969, "The Fauna of the Tapincephalus Zone (Beaufort Beds of the Karoo)," Ann. S. Afr. Mus. 56 (1) 1-73, pp. 35-38
 Carroll, R. L., 1988, Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Hopson, J.A. and Barghusen, H.R., 1986, An analysis of therapsid relationships in N Hotton, III, [PD MacLean, JJ Roth and EC Roth, The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles, Smithsonian Institution Press, pp. 83-106
 King, G.M., 1988, "Anomodontia" Part 17 C, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York,

Enlaces externos
 Palaeos

Dinocephalia
Sinápsidos del Pérmico